Policarp Hortolà (Badalona, ​​13 de setembro de 1958) é um biólogo catalão. Ele descobriu e sistematizou as diferentes morfologias de eritrócitos (glóbulos vermelhos) em manchas de sangue de mamíferos, pesquisa original na qual se baseia a nova ciência da hemotafonomia, da qual é considerado o fundador. A aplicação desse novo ramo do conhecimento científico é relevante na biologia forense e na arqueologia pré-histórica.

Biografia 
Ele combinou os últimos três anos do ensino médio com estudos profissionais em química de laboratório. Após o curso pré-universitário do sistema espanhol (C.O.U.) e os exames de admissão à universidade, estudou Ciências Biológicas (modalidade Biologia Fundamental) na Universidade de Barcelona (UB). Posteriormente, concluiu o programa de doutorado sobre registro sedimentar e evolução paleoambiental no Departamento de Estratigrafia e Paleontologia da UB. Após concluir o programa de doutorado, recebeu uma bolsa do CSIC para realizar pesquisas na Área de Pré-história da Universidade Rovira i Virgili (URV), dentro do Grupo de Pesquisa de Serra de Atapuerca. Ele recebeu seu doutorado nesta universidade com a tese Morfología de eritrocitos de mamífero en manchas de sangre: estudio sobre materiales líticos de interés tecnoprehistórico, recebendo o Prêmio Extraordinário de Doutorado. É Pesquisador Sênior da URV desde 2002, sendo designado para o Instituto Catalão de Paleoecologia Humana e Evolução Social (IPHES-CERCA, fundado pelo Prof. Eudald Carbonell) desde sua criação em 2006. Além de sua atividade de pesquisa, ele Lecionou as disciplinas de Paleoecologia Humana, Epistemologia e Teoria do Conhecimento em Arqueologia, Arqueologia Molecular, Genética e Epistemologia da Evolução. Publicou inúmeros artigos de pesquisa científica, reflexão e divulgação.  É também autor ou coautor de vários livros.

Livros 
 [ES] 1998. Datación por racemización de     aminoácidos. Principios, técnicas y aplicaciones. Col. Tècnica     núm. 1. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN 84-8338-011-0.

 [CA] 2006. Entendre la ciència des de dins (o si més no intentar-ho). Reflexions, a través de la pràctica científica, entorn d'una visió epistemològica per al tercer mil·lenni [coautor com Eudald Carbonell]. Col. Llavors d'idees núm. 1. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili. ISBN 84-8424-071-1 [edición castellana (2010): Entender la ciencia desde dentro (o por lo menos intentarlo). Reflexiones, a través de la práctica científica, en torno a una visión epistemológica para el tercer milenio. Col. Llavors d'idees núm. 5. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili. ISBN 978-84-8424-164-5].

 [EN] 2013. The aesthetics of haemotaphonomy.     Stylistic parallels between a science and literature and the visual arts.     Sant Vicent del Raspeig: Editorial Club Universitario. ISBN 978-84-9948-991-9.

 [CA] 2015. Ens farem humans? Un Homo sapiens amb consciència crítica d'espècie [coautor com Eudald Carbonell]. Col. Prisma núm. 35. Valls: Cossetània Edicions. ISBN 978-84-9034-306-7.

 [ES] 2017. Biomoléculas antiguas. Una introducción a la arqueología molecular. Sant Vicent del Raspeig: Editorial Club Universitario. ISBN 978-84-16704-99-6.

 [IT, EN] 2022. Ritratti/Portraits [coautor com Pietro Costa, Chiara Spangaro, Robert C. Morgan e Rita Iacopino]. Milano: Silvana Editoriale. ISBN 978-88-3665-140-5.
 [ES] 2023. Epistemología de la evolución. Una introducción a sus bases científico-filosóficas. Sant Vicent del Raspeig (Alicante): Editorial Club Universitario. ISBN 978-84-12545-49-4.

Links externos 
 [EN] http://www.iphes.cat/hortolà-i-gómez-policarp
 [EN] https://www.researchgate.net/profile/Policarp_Hortola
 [CA] https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/entrevista-al-prehistoriador-eudald-carbonell-i-al-bioleg-policarp-hortola/audio/42314/

Biólogos da Espanha